El Nambar és un riu de l'estat indià de Nagaland i un afluent del Dhaneswari (Dhansiri). En el seu curs forma en un lloc una notable cascada de gran bellesa prop de la qual hi ha unes fonts d'aigua calenta. Uns grans boscos entre les muntanyes Mikir i el riu Dayang (Doyong) van rebre el nom de Nambar formant una comarca de 1.010 km², que van formar una reserva forestal del govern.

Referències 
 

Rius de Nagaland